Ягубов — фамилия. Известные носители:
 Ягубов, Алисафа Алигейдар оглы (1938—2016) — советский азербайджанский животновод, Герой Социалистического Труда. 
 Ягубов, Геннадий Владимирович (род. 1968) — председатель Думы Ставропольского края.